Джиро Донне 2010 — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Италии и впервые Швейцарии. Гонка прошла со 2 по 11 июля 2010 года в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI 2010 (категория 2.1).

Победу одержала американская велогонщица Мара Эбботт, ставшая первой представительницей США, выигравшей женскую Джиро. Немка Юдит Арндт и итальянка  заняли, соответственно, второе и третье места. Нидерландка Марианна Вос стала лучшей в очковой и молодёжной классификациях, британка Эмма Пули — лучшей в горной классификации, а Татьяна Гудерцо — лучшей среди итальянских гонщиц. Немка Ина-Йоко Тойтенберг выиграла четыре этапа гонки.

Участники 
Участие приняло 13 профессиональных команд и три национальных сборных. Каждая команда состояла максимум из восьми гонщиц..

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал

Фавориты 
Профиль гонки был особенно гористый и должен был благоприятствовать горовосходительницам. Прошлогодняя победительница , таким образом, являлась потенциальным кандидатом на победу, но главным фаворитом была её подруга по команде Эмма Пули. Она показала своё преимущество на Флеш Валонь Фамм, Тур де л'Од феминин и Туре Альп, а также могла рассчитывать на свою сильную команду Cervélo TestTeam Women. , ставшая второй в 2009 году и лидер американской сборной, также была горняком и логично входила в число фаворитов, даже если её недостатки в спринте могли стать помехой. Команда HTC-Columbia Women вышла на старт с двумя очень хорошими горовосходительницами: Юдит Арндт и Эвелин Стивенс, они также могли принять участие в борьбе за призовые места.

Маршрут 
Официальная презентация гонки состоялась в Музее спорта Diadora в Каэрано-ди-Сан-Марко 27 февраля 2010 года. Организацией занималась компания Epinike A.S.D., а председателем был Джузеппе Ривольта.

В отличие от , которая полностью проходила на юге Италии, женская «Джиро д’Италия» 2010 года проходила на севере Италии. Маршрут в целом благоприятствовал чистым горовосходителям.

Первые четыре этапа были довольно плоскими и подходили для спринтеров. Маршрут первого этапа делал четыре круга по Муджа, а затем направлялась в Триест, где проходило ещё три круга по городской трассе. Второй этап должен был благоприятствовать образованию отрывов благодаря многочисленным долинам в середине этапа. Риезе-Пио-X, расположенный на дистанции, был родным городом компании Pasta Zara, партнёра мероприятия. На третьем этапе была запланирован индивидуальная гонка с раздельным стартом которая стартовала в Каэрано-ди-Сан-Марко, на родине компании Diadora, а финишировала в Биадене, на родине Geox. На её дистанции было мало холмов и поворотов, она состояла в основном из длинных прямых участков. Четвёртый этап был идеально ровным и поэтому ориентированным на спринтеров.

Пятый этап проходил в Пьемонте, вокруг озера Орта. Подъём на Амено в его заключительной части должен был благоприятствовать атакам. Финиш в Ломбардии также знаменовала собой преодоление некоторых трудных участков для гонщиков. Шестой этап проходил по обычному маршруту Трофея Альфредо Бинды — коммуны Читтильо. На нём гонщиц ожидали подъёмы на Орино и Кунардо перед тем, как отправиться в Ардену. Также гонщики должны были преодолеть трудные участки в Порто-Черезио и Виджу перед финишем в Арчизате. Седьмой этап начинался  в Комо, который впервые принимал старт этапа на Джиро. В двадцати километрах от финиша находился подъём на Кальма-ди-Сормано и . Затем гонщици прибывали в Альбезе-кон-Кассано, родной город Фабио Казартелли. На восьмом этапе впервые в истории Джиро часть дистанции проходила по территории Швейцарии. Он начинался на высоте 333 м и вёл к перевалу Малоя на высоте 1815 метров. Затем дистанция проходила через Санкт-Мориц, после чего достигала перевала Бернина на высоте 2328 м и , также известного как Форкола де Ливиньо, на высоте 2315 м. Девятый этап проходил через легендарный перевал Стельвио. Первый подъём дня, , начинался в , его вершина находится на высоте 2069 м. Спуск приводил пелотон в сначала Вальдидентро, а затем в Бормио, после чего дистанция поднималась на перевал с вершиной на высоте 2725 метров, где находился финиш. Этот этап был посвящен велогонщику . Последний этап был наиболее подходящим для спринтеров. Он начинался с трёх кругов по автодрому Монца, затем направлялся в провинции Лекко и Комо, после чего возвращался в Монцу. Финиш находился перед .

Разное 
Во время гонки организаторы регулярно посвящали свои мероприятия Марине Ромоли, которая попала в серьёзную дорожную аварию во время тренировки в июне. Ей также вручили символическую розовую майку.

Телекомпания RAI представляла ежедневные обзоры. Бывший итальянский велогонщик  выступал в роли технического комментатора.

Ход гонки

Этап 1 

На финише сборная Нидерландов сформировала спринтерский поезд, но Ина-Йоко Тойтенберг начала финишный спринт за 300 метров до линии финиша и одержала победу, опередив Джорджию Бронцини.

Этап 2 

На 18-м километре атаковали Наталья Боярская и , они сумели организовать отрыв в котором продержались на протяжении примерно пятнадцати километров. Затем Грете Трейер попробовала свои силы и ей удалось продержаться впереди семьдесят километров. Пелотон настиг её на предпоследнем прохождении линии финиша за круг до финиша. Победитель этапа снова определялся в финишном спринте в котором произошла ещё одна дуэль между Тойтенберг и Бронцини, снова закончившаяся победой немки.

Этап 3 

Этап был в формате индивидуальной гонки. Новозеландка  из HTC-Columbia Women долгое время удерживала лучшее время этапа — 22 минуты 13 секунд. Марианна Вос отставала от неё на одну секунду. Первое время новозеландки удалось побить её сокоманднице Юдит Арндт. Затем Кирстен Вилд опередила Арндт. Ина-Йоко Тойтенберг, стартовавшая последней, значительно улучшила время прохождения этапа и одержала победу на третьем этапе подряд.

Этап 4 

Попыток отрыва было мало. В одиночку в середине гонки попробовала уйти в одиночку Виктория Вологдина.  и  также попытались организовать отрыв незадолго до конца этапа. Победитель этапа снова определялся в финишном спринте который выиграла Ина-Йоко Тойтенберг, одержав победу на четвёртом этапе подряд.

Этап 5 

Первый отрыв организовала . Пелотон её догнал, после чего организовалась группа лидеров которую составили , , Джорджия Бронцини, Ольга Забелинская, Марианна Вос, Аннемик ван Влёйтен. Однако пелотон их тоже догнал. 

Первый горный финиш этапа выиграла Мартине Брас, а Эмма Пули — второй и третий. На третьем круге  покидает пелотон, но её догнали в начале подъёма. На последнем подъёме начался решающий отрыв. Он состоял из Эммы Пули, Марианны Вос, , Юдит Арндт, Ольги Забелинской, Грете Трейер, , Аннемик ван Влёйтен и . На последнем километре атаковала Татьяна Гудерцо. За ней последовала только Марианна Вос, которая сумела опередить её на самом финнише. Это позволило нидерландке стать новым лидером гонки и облачиться в розовую майку.

Этап 6 

Сразу после старта  с нулевого километра в лидеры вышли ,  и . Их преимущество достигло двух минут, но у подножия подъёма на Кунардо их догнали. На подъёме пелотон сократился до 30 гонщиков. Эмма Пули первой достигла вершины подъёма и пересекла линию горного финиша, набрав в зачёт горной классификации. В финише атаковала Ольга Забелинская. За ней последовала Юдит Арндт. Марианна Вос, почувствовав хороший ход, держалась позади. Немецкая гонщица первой начала финишный спринт, но нидерландка догнала её, и опередив, одержала победу.

Этап 7 

На подъёме к Колма ди Сормано пелотон потерял несколько гонщиц. Из лидирующей группы выпали , Евгения Высоцкая, Эвелин Стивенс, Юдит Арндт и , отстование которых достигало почти минуту. На спуске в Пузиано лидирующую группу догнала группа преследования. В ней — Марианна Вос, , Татьяна Антошина, . Когда они добрались до Белладжио, атаковала Эвелин. Она первой прибыла к подножию Гисалло с преимуществом в одну минуту двадцать восемь секунд. Этого преимущества хватило Эвелин чтобы первой добраться до финиша и одержать пятую победу на Джиро для команды HTC-Columbia Women.

Этап 8 

Этап частично проходил по территории Швейцарии. Образование отрывов произошло на первом подъёме этапа на перевале Малоя. Лидирующую группу составили фавориты гонки  во главе группы, Эмма Пули, , Эвелин Стивенс, Юдит Арндт,  и Татьяна Антошина. Лидер гонки, Марианны Вос, заметно отстала от этой группы. Ситуация не изменилась и на перевале Бернина, когда Марианна Вос пересекла вершину спустя две минуты после лидеров. На спуске атаковала Мара Эббот. На последнем подъёме её преимущество увеличилось над Эммой Пули, а сама она опередила Юдит Арндт и Татьяну Гудерцо. Американка победила и взяла розовую (генеральную) и зелёную (очковую) майки.

Этап 9 

На первом горном участке атаковала Эмма Пули. За ней последовали Эвелин Стивенс, , Марианна Вос и Евгения Высоцкая. На спуске Эмма Пули всё же оторвалась от остальных. К подножию Стельвио лидирующая группа состояла из 15 гонщиц. Люсинда Бранд, Грете Трейер и Ольга Забелинская ушли в отрыв, но затем пелотон снова их догнал. За десять километров до финиша в группе лидеров осталось пять гонщиц: , Пули, Арндт,  и . Первой ускорилась Эмма Пули, за ней последовала только американка Мара Эббот. За два километра до финиша американка атаковала и в одиночку пересекла финиш, одержав победу.

Этап 10 

После старта образовался отрыв из трёх конщиц которыми были Эвелин Стивенс, Елена Андрук и . Их максимальное преимущество над пелотоном достигло тридцати секунд. Затем Стивенс атаковала в одиночку и вырвалась вперёд, доведя своё преимущество до одной минуты, но за тридцать километров до финиша пелотон её догнал. Была сформирована новая группа лидеров в составе: Ирис Слаппендел, , Джорджия Бронцини, ,  и снова Стивенс. Сборная США возглавила преследование и также эту группу. 
Победа на последнем этапе решалась в финишном спринте, в котором победила Шелли Эванс, опередив Кирстен Вилд и Джорджию Бронцини.

 выиграла «Джиро Донне», опередив Юдит Арндт и .

Лидеры классификаций 

На гонке определялось несколько классификаций, лидеры которых награждались отличительными майками. Чтобы быть классифицированным, гонщик должен был финишировать на этапе. Гонщики, лидировавшие в классификациях, стартовали на следующем этапе в соответствующих лидерских майках. Если гонщик лидировал сразу в нескольких классификациях, он должен был носить только одну отличительную майку в соответствии с приоритетом классификаций — генеральная, очковая, горная, молодёжная и классификация лучшего итальянского гонщика. В этом случае остальные его майку/майки соответствующие классификациям с более низким приоритетом надевали гонщики, занимавшие вторые места в соответствующий классификациях

По итогам гонки победитель генеральной классификации получал 557 евро, остальных классификаций — 250 евро. За победу на этапе полагалось 269 евро.

Генеральная классификация рассчитывалась путём сложения времени, показанного на каждом этапе, из которого вычитались бонусы и добавлялись штрафы. Бонусы начислялись за первые три места на финише каждого этапа за исключением 3-его (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах получали соответственно три, две и одну бонусные секунды. Лидер данной классификации носил розовую майку. Спонсором выступала Diadora.

Очковая классификация рассчитывалась в соответствии с классификацией в промежуточных спринтах, известных как «Traguardo Volante» (), и в финишах этапов, за исключением испытаний на время. Первые три гонщицы в промежуточных спринтах получали 3, 2 и 1 очко соответственно. На финише этапа очки получали первые десять гонщиц по следующей шкале: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 очко. В случае равенства очков лидер определялся по количеству побед на этапах. Если паритет сохранялся, то сначала учитывалось количество побед на промежуточных спринтах, а затем занимаемое место в генеральной классификации. Чтобы быть классифицированным, гонщик должен был закончить гонку. Лидер данной классификации носил цикламеновую майку. Спонсором выступала Pasta Zara.

Горная классификация определялась на основе очков набранных на горных финишах на подъёмах. Подъёмы делились на три категории. На подъёмах первой разыгрывалось 13, 11, 9, 7 и 5 очков. На второй категории — 7, 5, 3, 2 и 1 очков, а третьей категории — 5, 4, 3, 2 и 1 очков.
Лидер классификации носил зелёную майку. В случае равенства очков лидер определялся по количеству побед на горных финишах. Если паритет сохранялся, то учитывалось занимаемое место в генеральной классификации. Лидер данной классификации носил зелёную майку. Спонсором выступала Poliedra.

Молодёжная классификация определялась только среди гонщиц до 23 лет, то есть родившихся после 1 января 1987 года. Регламент классификации полностью соответствовал генеральной. Лидер данной классификации носил . Спонсором выступал регион Ломбардия.

Национальная определялась только среди гонщиц, имевших итальянское спортивное гражданство. Регламент классификации полностью соответствовал генеральной. Лидер данной классификации носил . Спонсором выступал Geox.

Итоговое положение

Очки UCI

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Видео 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 год в велоспорте